Парана:

 Парана — река в Южной Америке.
 Парана — город в Аргентине.
 Парана — департамент в Аргентине.
 Парана — штат в Бразилии.
 Парана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 «Парана» — бразильский футбольный клуб из Куритибы (штат Парана).
  — бразильский футбольный клуб из Куритибы (штат Парана), существовавший в 1910—1926 годах.

См. также 
 «Атлетико Парана» — аргентинский футбольный клуб из города Парана.